Чернявський: () — прізвище польського походження.

Чоловіки

А 
 Чернявський Андрій Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чернявський Арсен Петрович (1889—1944) — військовий та політичний діяч, член Українського Генерального Військового Комітету, член Української Центральної Ради, підполковник Армії УНР.

Б 
 Чернявський Богдан Вікторович — заслужений артист України.

В 
 Чернявський Валерій Володимирович (1952—2011) — професор архітектури. Кандидат технічних наук.
 
 Чернявський Віктор Іванович ( 1952) — український діяч.
 Чернявський Віктор Олексійович (1907 — ?) — радянський партійний діяч, секретар Київського міського комітету КП(б)У.
 Чернявський Володимир:
 Чернявський Володимир Іванович (1846—1915) — науковець.
 Чернявський Володимир Ілліч (1893—1937) — партійний і державний діяч УРСР.

Г 
 Чернявський Георгій:
 Чернявський Георгій Володимирович ( 1946) — український дипломат.
 Чернявський Георгій Георгійович (1924—1981) — маляр-пейзажист, народний художник УРСР (1974), лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1978).
 Чернявський Георгій Йосифович (* 1931) — український і американський історик, доктор історичних наук, професор, публіцист.

Д 
 Чернявський Денис Анатолійович (1986—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чернявський Дмитро:
 Чернявський Дмитро Леонідович ( 1971)  — український політик та державний діяч.
 Чернявський Дмитро Олександрович (1992—2014) — український громадський діяч, загинув від ножового поранення проросійськими бойовиками під час мітингу за єдність України у Донецьку. Герой України.
 Чернявський Дмитро Федорович (?-після 1680) — український військовий діяч доби Гетьманщини. Наказний гетьман, генеральний суддя, прилуцький полковник.

З 
 Чернявський Зіновій Мойсейович (Зельман Мошкович) (1903—1968) — український кінооператор.

І 
 
 Чернявський Ігор Олександрович (* 1995) — український футзаліст і каратист.

К 
 Чернявський Костянтин Володимирович — художник-живописець (Київ), заслужений художник України.
 Чернявський Костянтин Михайлович (1920—2008) — український графік.

М 
 Чернявський Микита Антонович (1920—1993) — поет, прозаїк, журналіст.
 Чернявський Микола Валерійович — молодший сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Чернявський Микола Дмитрович (1905—1975) — секретар ЦК КП(б) Молдавії, голова Державного науково-технічного комітету РМ Молдавської РСР.
 Чернявський Микола Федорович (1867/1868—1938) — український письменник.
 Чернявський Михайло:
 Чернявський Михайло — чернігівський гравер на дереві 1740—1760 років.
 Чернявський Михайло Олександрович ( 1948) — український актор.

О 
 Чернявський Олег Дмитрович (* 1970) — радянський та білоруський футболіст, півзахисник.
 Чернявський Олександр:
 Чернявський Олександр Григорович ( 1957) — український актор.
 Чернявський Олександр Іванович (1986—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чернявський Олександр Петрович (*1954) — радянський футболіст та український футбольний функціонер.
 Чернявський Олександр Пилипович (1907 — ?) — 1-й секретар Одеського міськкому КПУ. Кандидат у члени ЦК КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
 Чернявський Олексій Едуардович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чернявський Олексій Пилипович (1942) — народний депутат України 1—2-го скликань. Кандидат економічних наук.

П 
 Чернявський Павло Олегович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чернявський Петро Миколайович ( 1986) — український музикант, у 2005—2013 роках був гітаристом гурту «Океан Ельзи».

С 
 Чернявський Сергій Володимирович ( 1986) — український велогонщик.
 Чернявський Сергій Сергійович — проректор Національної академії внутрішніх справ, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (Україна)
 Чернявський Степан Миколайович ( 1973) — український підприємець, народний депутат України 9-го скликання.

Жінки

В 
 Чернявська Влада Анатоліївна ( 1966) — радянська і білоруська бадмінтоністка.

С 
 Чернявська Світлана Павлівна ( 1984) — українська важкоатлетка, майстер спорту міжнародного класу.

Див. також 
 Чернявський (селище)

Примітки 

Українські прізвища